Fardela blanca de Más a Tierra puede referirse a dos aves procelariformes:

 Pterodroma cookii; o
 Pterodroma defilippiana.